De Engelse naam van het getal 7
Se7en, een film uit 1995
Seven (Madness), een album van Madness
Seven (Magenta), een album
Seven (Poco), een album van Poco
Seven (Soft Machine), album van Soft Machine
Seven (Travis), een album van Travis
Seven (David Bowie), een nummer van David Bowie
Seven (band), een Nederlandse beatgroep
Seven: A Suite for Orchestra, een album van de toetsenist Tony Banks
Seven of Nine, een personage uit de Star Trek-serie